Авксентий (Auxentius) може да се отнася за:

 Авксентий от Mopsuestia († 360), православен епископ на Mopsuestia 321 г., мъченик и Светия, честван на 18 декември
 Авксентий от Милано († 374), ариански теолог, епископ на Милано, честван на 14 февруари
 Авксентий († ок. 400 г.), ариански теолог, осиновен от Вулфила и епископ на Дуросторум и Милано, писмата на Auxentius
 Авксентий от Витиния или Свети Авксентий († 473), епископ на Витиния
 Св. преподобни Авксентий, Задушница, 15 февруари

 Авксентий Велешки (1798 – 1865), български духовник
 Авксентий Пелагонийски (1850 – 1919), български духовник
 Авксентий Цимбалюк, офицер, знаменосец на Самарското знаме 1877 г.

Вижте също 
 Авхении (gens Auchenia)